Зара може да се отнася до:

Личности 
 Зара – сценично име на Светлозара Трендафилова (1985)
 Зара – сценично име на Зарифа Мгоян (1983), руска певица от езидски произход
 Зара – българска попфолк певица, кочто пее Сменя се дилъра.
 Зара – сценично име на Хинди Зара (Hindi Zahra, 1979), мароканска певица във Франция
 Зара – сценично име на Неше Йълмаз (Neşe Yılmaz, 1976), турска певица
 Зара Ан Елизабет Филипс (Zara Anne Elizabeth Phillips, 1981) – внучка на кралица Елизабет II, дъщеря на принцеса Ан
 Роберт Зара (Robert Sara, 1946) – австрийски футболист и треньор
 Алберто да Зара (Alberto Da Zara, 1899-1951) – италиански адмирал
 Зара Якоб (1399-1468) – император на Етиопия
 Зара (Zarah) – син на Юда (Стар завет, Библия), близнак на Фарес

Други 
 „Зара“ (Zara) – моден бранд и верига магазини, регистрирана в Испания
 „Зара“ (Zara, 1930 – 1941) – главен кораб на едноименните
 Тежки крайцери тип „Зара“ на италианския флот от Втората световна война
 Зара (Saara) – град (община) в Германия, провинция Тюрингия, окръг Алтенбургер Ланд
 Зара (Saara) – град (община) в Германия, провинция Тюрингия, окръг Грайц
 Зара (Zara) – град в Турция, вилает Сивас
 Зара (Zara) – италианското име на гр. Задар, Хърватия, център на
 Зара – провинция на Италия в периода 1920 – 1947
 „Зара“ (Zara, 1917 – 1919) – патрулен кораб на САЩ
 „Зара“ (Zara) – метростанция в Милано

Вижте също 
 Сара (пояснение)
 Зар